Шри Ним Кароли Баба (; умер 11 сентября 1973, Вриндаван, Индия) — также известен как Махарадж-джи — индуистский гуру, преданный Ханумана. Был духовным учителем ряда американцев, посетивших Индию в 1960-х — 1970-х годах и сделавших известным его имя и на Западе. Наиболее известные его ученики — это Рам Дасс, Бхагаван Дас, Кришна Дас и Джай Уттал.

Садху и гуру 
Не существует достоверных данных о дате рождения Ним Кароли Бабы, а также о ранних годах его жизни. Урождённый Лакшми Нараян Шарма, он родился в Акбарпуре (ныне округ Фирозабад в штате Уттар-Прадеш). Когда Лакшми Нараяну было всего 11 лет, родители устроили его свадьбу. В юном возрасте он оставил дом и странствовал по всей Северной Индии как садху. В это время он был известен под многими именами, такими как Лакшман Дас Ханди Валлах Баба и Тикония Валла Баба. Когда он совершал аскезы в Бавание, Гуджарат, он был известен под именем Таллаия Баба. Во Вриндаване, местные жители называли его Чаматкари Баба. Многие почитали его как святого.

Ним Кароли посвятил всю свою жизнь практике бхакти-йоги, и называл служение другим (севу) наивысшей формой беспричинной преданности Богу. В книге «Чудо любви», написанной его учеником Рам Дассом, преданный по имени Анджани рассказывает следующее:

Известные ученики 
Одним из наиболее известных его учеников является Рам Дасс, автор книги «Be Here Now», гуру и йогин Бхагаван Дас, и музыканты Джай Уттал и Кришна Дас. К другим известным его последователям принадлежит Ларри Бриллиант и его жена Гириджа. Последовательницей Ним Кароли Бабы также считает себя актриса Джулия Робертс.

Рам Дасс и Ларри Бриллиант являются основателями Seva Foundation — международной организации, целью которой является применение учения Нима Кароли Бабы для борьбы с нищетой в мире. Штаб-квартира организации расположена в городе Беркли, Калифорния, и Рам Дас по сегодняшний день является членом совета директоров. Ларри Бриллиант, по данным на 2007 год, является директором Google Foundation, — благотворительного фонда, учреждённого основателями и крупнейшими акционерами компании Google.

Примечания

Литература 
 Das, Bhagavan (1997). It’s Here Now (Are You?) Broadway. ISBN 0-7679-0009-X
 Dass, Ram (1971). Be Here Now. Three Rivers Press. ISBN 0-517-54305-2
 Dass, Ram (1979). Miracle of Love: Stories about Neem Karoli Baba. Hanuman Foundation. ISBN 1-887474-00-5
 Mukerjee, Dada (2001). By His Grace: A Devotee’s Story. Hanuman Foundation. ISBN 0-9628878-7-0
 Mukerjee, Dada (2001). The Near and the Dear: Stories of Neem Karoli Baba and His Devotees. Hanuman Foundation. ISBN 1-887474-02-1
 Pande, Ravi Prakash (2003). Divine Reality: Shri Baba Neeb Karori Ji Maharaj. Shri Kainchi Hanuman Mandir Ashram.

Ссылки 
 Рам Дасс. Чудо любви: истории о Ним Кароли Бабе 
 Website on Neem Karoli Baba 
 Indian Website on Neem Karoli Baba
 Janma Sthal of Maharaj-ji
 Seva Foundation 

Индуистские гуру
Святые индуизма